Brzeźniak peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Brzeźniak, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Brzeźniak, un village du powiat de Łobez ;
 Brzeźniak, un village du powiat de Wałcz.